South Main Street District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Main Street District (Middletown, Ohio), NRHP-ID: 78002015
 South Main Street District (Poland, Ohio), NRHP-ID: 74001564

Siehe auch:
 South Main Street Historic District
 South Main Street Commercial Historic District
 South Main Street Residential Historic District